Entangled steht für:

 Entangled (Lied), Ballade von Genesis (1976)
 Entangled, Originaltitel des kanadisch-französisches Filmdramas Labyrinth – Liebe ohne Ausweg von Max Fischer (1993)